

Geografia 
 Rossum – località e un'ex-municipalità dei Paesi Bassi situata nella provincia della Gheldria

Persone 
 Emmy Rossum (1986) – attrice, cantante e regista statunitense
 Eric van Rossum (1963) – ex calciatore olandese
 Guido van Rossum (1956) – informatico olandese
 Henk van Rossum (1919-2017) – politico olandese
 Maarten van Rossum (1478/1490-1555) – condottiero olandese
 Willem Marinus van Rossum (1854-1932) – cardinale e arcivescovo cattolico olandese